Dirk Milton Graham (né le  à Regina, en Saskatchewan au Canada) est un entraîneur et joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit.

Biographie
Dirk Graham est choisi à la  du repêchage 1979 par les Canucks de Vancouver mais doit attendre la saison 1984-1985 pour débuter dans la LNH avec les North Stars du Minnesota. Le , il est échangé aux Blackhawks de Chicago contre Curt Fraser. Il devient capitaine des Blackhawks dès 1989 et remporte le trophée Frank-J.-Selke du meilleur attaquant ayant démontré le plus de qualités défensives. Il joue pour Chicago jusqu'à sa retraite en 1995 où il devient entraîneur-assistant de l'équipe. En 1998, il devient entraîneur-chef des Blackhawks mais est remplacé avant la fin de la saison par Lorne Molleken. De 2004 à 2006, il est entraîneur des Falcons de Springfield dans la Ligue américaine de hockey mais ne parvient jamais à qualifier son équipe pour les séries éliminatoires.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Joueur

En club 

| 1975-1976|| Blues de Regina || SJHL|| 54|| 36|| 32|| 68|| 82|| || || || || 
|-
| 1975-1976|| Pats de Regina|| WCJHL|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 1|| 1|| 2|| 5
|-
| 1976-1977|| Pats de Regina|| WCJHL|| 65|| 37|| 28|| 65|| 66|| || || || || 
|-
| 1977-1978|| Pats de Regina|| WCJHL|| 72|| 49|| 61|| 110|| 87|| 13|| 15|| 19|| 34|| 37
|-
| 1978-1979|| Pats de Regina|| LHOu|| 71|| 48|| 60|| 108|| 252|| || || || || 
|-
| 1979-1980|| Black Hawks de Dallas|| CHL|| 62|| 17|| 15|| 32|| 96|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| Komets de Fort Wayne|| LIH|| 6|| 1|| 2|| 3|| 12|| || || || || 
|-
| 1980-1981 || Goaldiggers de Toledo || LIH|| 61|| 40|| 45|| 85|| 88|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Goaldiggers de Toledo|| LIH|| 72|| 49|| 56|| 105|| 68|| 13|| 10|| 11|| 21|| 8
|-
| 1982-1983|| Goaldiggers de Toledo || LIH|| 78|| 70|| 55|| 125|| 88|| 11|| 13|| 7|| 20|| 30
|-
| 1983-1984 || North Stars du Minnesota|| LNH|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1983-1984|| Golden Eagles de Salt Lake|| CHL|| 57|| 37|| 57|| 94|| 72|| 5|| 3|| 8|| 11|| 2
|-
| 1984-1985|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 36|| 12|| 11|| 23|| 23|| 9|| 0|| 4|| 4|| 7
|-
| 1984-1985|| Indians de Springfield|| LAH|| 37|| 20|| 28|| 48|| 41|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 80|| 22|| 33|| 55|| 87|| 5|| 3|| 1|| 4|| 2
|-
| 1986-1987|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 76|| 25|| 29|| 54|| 142|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 28|| 7|| 5|| 12|| 39|| || || || || 
|- 
| 1987-1988|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 42|| 17|| 19|| 36|| 32|| 4|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 1988-1989|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 80|| 33|| 45|| 78|| 89|| 16|| 2|| 4|| 6|| 38
|-
| 1989-1990|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 73|| 22|| 32|| 54|| 102|| 5|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
| 1990-1991|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 80|| 24|| 21|| 45|| 88|| 6|| 1|| 2|| 3|| 17
|-
| 1991-1992|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 80|| 17|| 30|| 47|| 89|| 18|| 7|| 5|| 12|| 8
|-
| 1992-1993|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 84|| 20|| 17|| 37|| 139|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1993-1994|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 67|| 15|| 18|| 33|| 45|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1994-1995|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 40|| 4|| 9|| 13|| 42|| 16|| 2|| 3|| 5|| 8

| 772|| 219|| 270|| 489|| 917|| 90|| 17|| 27|| 44|| 92

En équipe nationale 

| 1987|| Championnat d'Europe|| 9|| 0|| 3|| 3|| 8
|- 
| 1991 || Coupe Canada|| 8|| 3|| 1|| 4|| 0

Entraîneur 

| 1998-1999 || Blackhawks de Chicago || LNH || 59|| 16|| 35|| 8|| -|| 33,9 % || 
|-
| 2004-2005 || Falcons de Springfield || LAH || 80|| 24|| 47|| -|| 9|| 35,6 % || Non qualifiés
|-
| 2005-2006 || Falcons de Springfield || LAH || 80|| 28|| 43|| -|| 9|| 40,6 % || Non qualifiés

Références 

Naissance à Regina
Naissance en juillet 1959
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Black Hawks de Dallas
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Joueur des Goaldiggers de Toledo
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LCH)
Joueur des Indians de Springfield
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Blackhawks de Chicago
Entraîneur des Falcons de Springfield
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Frank-J.-Selke